Граничар ( – погранична пехота) може да се отнася за:
 граничар – военнослужещ (пехотинец или полицай), охраняващ държавна граница
 Граничар – село в област Бургас
 Граничар – село в област Добрич